Ziyun bezeichnet:

 Ziyun (紫云苗族布依族自治县), Autonomer Kreis der Miao und Bouyei in der Stadt Anshun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Ziyun (Xiangcheng) (紫云镇), Großgemeinde im Kreis Xiangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Ziyun (Zhaohua) (紫云乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhaohua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Ziyun (Yanping) (紫云街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian